Dit is een lijst met verzorgingsplaatsen langs Belgische autosnelwegen. In België worden zulke plaatsen doorgaans (auto)snelwegparkings genoemd. In de meeste gevallen gaat het om complexen van twee parkings, een in elke richting, ter hoogte van dezelfde kilometerpaal. Er bevinden zich parkings langs alle grote snelwegen met uitzondering van de ringwegen; enkel waar de R0 landelijk gebied doorkruist zijn er twee complexen. Gemiddeld bevinden snelwegparkings zich op 10 à 15 kilometer van elkaar. Een minderheid van alle snelwegparkings is voorzien van een tankstation en/of wegrestaurant.

Lijst

Zie ook 
 Lijst van autosnelwegknooppunten in België
 Lijst van Belgische autosnelwegen

 
snelwegparkings
snelwegparkings